Иоаннис Дамианос:
 Дамианос, Иоаннис (1813—1860) — греческий юрист, политический и государственный деятель.
 Дамианос, Иоаннис (1861—1920) — министр военно-морских дел Греции.